Скрипово — название нескольких населённых пунктов в России:
 Скрипово — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Скрипово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Скрипово — деревня в Заокском районе Тульской области.

Другие объекты 
 Скрипово — озеро в Мядельском районе Минской области Белоруссии.